Bus rapid transit
 Bruttó regisztertonna